Martin Site bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Martin Site (Kentucky), ID-Nr. 75000822
 Martin Site (Virginia), ID-Nr. 74002152